Мело може да се отнася за:

 Мело (Melo), град в Уругвай, административен център на департамента Серо Ларго.
 Мело (Mello), село и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Сондрио